Лифля́ндская губе́рния (, , ), Лифля́ндия — одна из прибалтийских (остзейских) губерний Российской империи. Располагалась на берегу Рижского залива Балтийского моря. Образована в 1713 году по указу русского царя Петра I на территории прежней Шведской Лифляндии как Рижская губерния. В настоящее время территория бывшей губернии разделена между Латвией, в составе которой находится бо́льшая её часть, включая бывший губернский город Ригу, и Эстонией.

Герб губернии 

Утверждён 8 декабря 1856 года. Описание: «В червлёном поле серебряный гриф с золотым мечом, на груди, под Императорской короной, червлёный вензель: ПВ ИВ (Пётр Второй, Император Всероссийский). Щит увенчан Императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой».

Географическое положение 
Координаты: между 56°34’16 и 59°4’28 с. ш.

Территория губернии представляла собой довольно правильный прямоугольник с наибольшей длиной 246 вёрст (262 км) и шириной 198 вёрст (211 км).

Границы: с севера — Эстляндская губерния, с востока — Чудское озеро и пролив, соединяющий его с Псковским, Псковская и Витебская губерния, с юга — Курляндская губерния, с запада — Рижский залив. Длина западной границы (морского побережья) — 280 вёрст (299 км). Площадь Лифляндской губернии (по Стрельбицкому) составляла 41 325,4 квадратных вёрст (47 030,87 км²).

История 
На территории Шведской Лифляндии ещё в 1713 году по указу Петра I образована Рижская губерния, которая включала в себя, помимо собственно Лифляндии, также земли упразднённой Смоленской губернии. С 1719 года делилась на две провинции: Рижскую (Лифляндия с городами Рига, Пернов, Венден и островом Эзель) и Смоленскую (с городами Смоленск, Дорогобуж, Рославль, Вязьма). В 1721 году по Ништадтскому мирному договору губерния окончательно присоединена к Российской империи. В 1726 году Смоленская провинция выделена в самостоятельную Смоленскую губернию, и в составе Рижской губернии образованы 5 провинций: Рижская, Венденская, Дерптская, Перновская и Эзельская.

В 1783 году по указу императрицы Екатерины II губерния была преобразована в Рижское наместничество, в составе которого находилось 9 уездов: Рижский, Венденский, Вольмарский, Валкский, Дерптский, Перновский, Феллинский, Верроский и Эзельский. В 1796 году при императоре Павле I наместничество переименовали в Лифляндскую губернию. В 1893 году Дерптский уезд Лифляндской губернии переименован в Юрьевский.

 Временное правительство приняло положение «Об автономии Эстляндии», согласно которому Верроский, Перновский, Феллинский, Эзельский и Юрьевский уезды, а также часть Валкского уезда выделили из Лифляндской губернии и передали Эстляндской губернии. В феврале 1918 года во время Первой мировой войны Лифляндская губерния была оккупирована и вошла в так называемый Ober Ost. После Брестского мира 12 апреля 1918 года создано Балтийское герцогство, в которое включили земли Лифляндии. В начале 1919 года территория бывшей Лифляндской губернии вошла в состав Советской Латвии, а по Рижскому мирному договору 1920 года она была закреплена за независимой Латвийской Республикой.

Административное деление 
В конце XIX века Лифляндская губерния делилась на 9 уездов.

Прим.: После Февральской революции на основании положения Временного правительства России от 30 марта 1917 года «Об автономии Эстляндии» Лифляндская губерния была разделена: пять северных уездов с эстонским населением (Юрьевский, Перновский, Феллинский, Верроский и Эзельский), а также населённые эстонцами волости Валкского уезда вошли в состав соседней Эстляндской губернии. При этом точная новая граница между Эстляндской и Лифляндской губерниями так и не была установлена.

Уезды разделялись на участки (станы), состоявшие в ведении помощников начальника уезда. В каждом уезде было по два округа верхнекрестьянских судов, кроме Эзельского уезда, в котором такой округ был только один.

В уездах имелось 17 участковых комиссаров, подчинённых Лифляндской комиссии крестьянских дел.

В судебном отношении Лифляндская губерния делилась на 5 судебных округов и 42 участка мировых судей.

Представительные органы волостей — волостные сходы (), состоявшие из всех налогоплательщиков волости, или сходы выборных, избиравшиеся налогоплательщиками волости; исполнительные органы волостей — волостные старшины.

Руководство губернии 
Лифляндская губерния управлялась губернатором, назначавшимся российским императором. Представительный орган местного самоуправления — ландтаг, председатель которого назывался ландмаршалом, исполнительный орган — ландратская коллегия, состоявшая из 12 ландратов, избиравшихся пожизненно.

Генерал-губернаторы

Губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Суды 
Высшая судебная инстанция — Лифляндский надворный суд (), суды апелляционной инстанции — земские суды (), суды первой инстанции для дворянства — орднунгсгерихты (), суды первой инстанции для крестьянства — уездный суд (), низшее звено судебной системы для крестьянства — волостной суд () и приходской суд ().

Население

Национальный состав населения на 1897 год

Состав населения по вероисповеданию 
Данные по состоянию на 1895 год:

Сословия 
Данные на 1895 год:

Основную часть населения составляли бывшие помещичьи крестьяне, занимавшиеся преимущественно хлебопашеством и скотоводством. До 1804 года они были в полной зависимости от воли помещика, затем получили некоторые личные права, а в 1819 году освобождены от крепостной зависимости. Право пользоваться крестьянской землёй даровано им в 1849 году. С этого времени барщина начинает заменяться оброком, и учреждается местный крестьянский банк, при помощи которого крестьяне приобретают землю в собственность.

Дворянские роды 
Дворянские роды, внесённые в матрикулы Лифляндской губернии:

 Валь
 Веймарн
 Вейсман фон Вейсенштейн
 Вольфеншильд
 Гельмерсен
 Гельфрейх
 Герцдорф
 Ган
 Гильхен
 Глазенап
 Голубцовы
 Гротгус
 Грюневальдт
 Дельвиг
 Дерфельден
 Дитмар
 Дрентельн
 Дубельт
 Дунтен
 Икскюль
 Икскуль-Гильденбандт
 Кампенгаузен
 Клебек
 Клот
 Корф
 Криденер
 Крузе
 Ламздорф
 Лаудон
 Лилиенфельд
 Липгарт
 Лоде
 Мандерштерн
 Медем
 Мейендорф
 Мекк
 Менгден
 Михельсон
 Моллер
 О’Рурк
 Пален
 Пальменбах
 Паткуль
 Плятер
 Ребиндер
 Рейтерн
 Ренненкампф
 Рённе
 Ридингер
 Рихтер
 Розенкампф
 Розен
 Роткирх
 Сиверс
 Сталь фон Гольштейн
 Тизенгаузен
 Фитингоф
 Цеймерн
 Эттинген

География

Геологическое строение 
В геологическом и геогностическом отношении территория Лифляндской губернии с островами принадлежала к силурийской, девонской и новейшей (диллювиальной) системам. Из них первая была распространена в самой северной части губернии и на островах и состояла из доломитов, мергеля, известняков и песчаников. Средняя часть севера губернии относилась к среднему ярусу силурийской системы. Во всей остальной части губернии была распространена под диллювиальными наносами девонская система, состоявшая из известняков, доломитов, глины с гипсом, мергеля, песчаника и песка, причём последние породы образовывали нижний ярус этой системы и занимали наибольшую среднюю часть губернии. Этот песчаниковый ярус был известен своими пещерами: Жертвенная пещера (), Чёртова пещера () и Гутмансхоле () близ Кремона и прочие. 

В южной части Лифляндской губернии был распространён средний ярус девонской системы, состоявший из доломитов, известняка и глины с гипсом и мергелем. Между реками Зедде через реки Абзе и Огер до Западной Двины песчаники и пески, а отчасти глина и мергель образовывали верхний ярус девонской системы с преобладанием в нём остатков рыб. Береговые образования и эрратические валуны, покрывавшие поверхность, относились к новейшей, или диллювиальной, системе: под первыми встречались известковые туфы, торфяные мергели и болотистые железные руды, между вторыми преобладают кристаллические горные породы (гнейс, граниты и сиениты, диориты и порфиры); окаменелости силурийской системы были редки.

Почвы 
Почвы состояли из песка, глины, мергеля и мела и считались малоплодородными, только местами встречался чернозём. В низменностях почва переходила в луговые и моховые болота, местами — в торфяники.

Рельеф 
Продолжение эстляндских возвышенностей образовывало в Лифляндской губернии широкое плоскогорье высотой до 121 м, середина которого терялась в Вирц-Ервской низменности. На краях же оно разделялось на две ветви: Феллинскую, образовывавшую западный водораздел Лифляндской губернии, и восточную, формировавшую водораздел между озером Вирц-Ерв и Чудским озером. Первая, достигая высоты 133 м, тянулась на восток до реки Аа и на юг до Лемзаля. Здесь она носила название Лемзальского плоскогорья. На нём находилась Синяя гора (), когда-то считавшаяся священной у латышей. Вторая ветвь перерезывалась рекой Эмбах, к югу от которой имела название плоскогорья Оденпе. Близ Арраля терраса плоскогорья в 100 футов (30 м) выдвигала посреди болот гору Мунна-Меги [до 800 футов (244 м)]. Самое высокое плоскогорье Лифляндской губернии, Гангофское, тянулось на юг от горы Верро, понижаясь к Мариенбургскому озеру, юго-западные отроги его соединялись с Пебалгским, или плоскогорьем Аа, между pеками Аа, Эвст и Западной Двиной. В северной части Гангофского плато находилась одна из самых высоких точек Восточно-Европейской равнины — гора Мунна-Меги, покрытая лесами и имевшая в высоту 323 м; вблизи неё — гора Велла-Меги (228 м). По направлению к юго-востоку Гангофское плоскогорье через Чёртову гору продолжалось в пределы Псковской и Витебской губерний.

Пебалгские высоты были усеяны сотнями озёр и образовывали живописную местность. Высшая точка губернии — гора Гайзинг-Кальнс (312 м). Особенно красивы были склоны к реке Аа близ Зегевольда, Трейдена и берега Западной Двины близ Зельбурга и Кокенгаузена. Вся эта местность изобиловала множеством живописных развалин замков. Лесистые, покрытые лугами, а частично и торфяными болотами и богато орошённые низменности Лифляндской губернии располагались по берегу Чудского озера, вокруг озера Вирц-Ерв, вдоль берегов Рижского залива и по бассейнам рек Пернава и Салис, а также по низовьям рек Аа и Западная Двина. По берегу Рижского залива тянулись дюны, из которых наибольшая, близ Гутмансбаха, достигала 129 м высоты. Низменности в восточной части губернии изобиловали болотами. Вирц-Ервская низменность, расширяясь, как и озеро Вирц-Ерв, к северу, суживалась к югу Лифляндской губернии и представляла обширное плато, возвышавшееся над прибрежной низменностью и отделявшее от себя террасообразные возвышенности. Главные острова Лифляндской губернии Эзель и Моон своей местностью очень схожи с Эстляндской губернией: через них проходила плоская возвышенность (), и у обоих на северной покатости берега круто обрывались над морем, образовав так называемый глинт. Остров Моон был окружен, так же, как и остров Эзель, множеством мелких островов; близ последнего находились и более крупные — Абро, Фильзанд и др. В Рижском заливе располагался остров Руно.

Внутренние воды губернии 
Лифляндская губерния была очень богата водоёмами: на западе она омывалась Рижским заливом, повсеместно обильно орошалась 325 реками, кроме того, в ней насчитывалось до 1000 озёр (более половины из них находилось в Венденском уезде). Обширное Чудское озеро на востоке омывало территории губернии на протяжении более 110 вёрст (117 км); в центре губернии располагалось крупное озеро Вирц-Ерв; за ним следовали значительные озера: Буртнек, Лубанское, Мариенбургское и др. На прибрежной полосе Лифляндской губернии Рижский залив образовывал две гавани, доступные для больших судов: Рижскую при устье реки Западная Двина и Пернавскую при устье реки Пернава. На берегах лифляндских островов имелось множество небольших гаваней, неудобных из-за мелководья и наличия большого количества рифов и мелей (кроме Аренсбургской, более удобной и располагавшей хорошим рейдом).

Главные острова, лежащие в Балтийском море и принадлежавшие к Лифляндской губернии — Эзель, Моон — отделялись проливом Моон-Зунд от берега Эстляндской губернии и Малым Зундом друг от друга.

Реки Лифляндской губернии принадлежали к бассейнам Рижского и Финского заливов. К первому относились судоходная Пернава с притоками Наваст, Халлист и Реио; река Салис, сток озера Буртнек, в которое впадали реки Руйен и Зедде; река Свент-Уппе, впадавшая непосредственно в Рижский залив и соединённая с Салисом протоком Нейбах. Кроме того, непосредственно в Рижский залив впадали многочисленные стоки озёр и береговые речки длиной 20-30 км. Сплавная (только для леса и только весной) лифляндская Аа орошала бо́льшую часть южной половины губернии. Река Западная Двина только правым берегом принадлежала Лифляндской губернии (на протяжении 138 вёрст или 147 км), от впадения в неё реки Эвст до устья, которое образовывало рижский порт, и оба берега которого находились в пределах губернии. К бассейну Финского залива относились реки, которые текли в него посредством Чудского озера, некоторые из них (реки Воо и Бюмзе) впадали в последний непосредственно, другие посредством озера Вирц-Ерв, в которое впадали реки Малый Эмбах, Эмель и из которого вытекала река Большой Эмбах (соединяла озеро Вирц-Ерв с Чудским озером; это была единственная судоходная река данного бассейна).

Болота 
Значительная площадь Лифляндской губернии была покрыта болотами. Из них низменные луговые болота (, , ) были проходимы только летом. Они тянулись вдоль Чудского озера и Рижского залива, а также по рекам Пернава, Эмбах, Западная Двина и другим. Болотистые луга (), преимущественно в северной части губернии, сопровождали течение рек; моховые болота (, , ) или торфяники встречались в углублениях и ложбинах преимущественно в Рижском и Перновском уездах, а также на юго-западных скатах Пебалгских высот. Больше всего болот встречалось в Перновском (Нетци-Рабба, Лайсма-Соо и Маямо-Соо) и Феллинском (Пиндрина-Соо и Пендара-Соо) уездах, а меньше всего — в Венденском и Аренсбургском уездах (на острове Эзель). Всего болота, преимущественно голые и моховые, занимали около 360 тыс. десятин (3933 км²), или примерно 1/10 часть всей площади губернии.

Леса 
Перновский уезд губернии был покрыт почти сплошь лесами, переходившими в прилегающую часть Феллинского уезда. Леса тянулись от границы Эстляндской губернии широкой полосой на юг по бассейну реки Пернавы, в длину на 400 вёрст (427 км), в ширину — на 70-90 вёрст, и в Вольмарском уезде до берегов Рижского залива. Ими также была покрыта часть Рижского уезда и южная часть Венденского уезда по бассейну реки Эвста на пространстве длиной 250 вёрст (267 км) и шириной до 60 вёрст (64 км). Наименее богат лесами был остров Эзель.

Главными лесными породами в Лифляндской губернии являлись ель и сосна (достигавшие размеров «корабельного леса»), берёза, ольха, ясень, дуб и ива. Сохранившиеся экземпляры дубов огромных размеров показывали, что в прежние времена эта порода дерева была широко распространена в губернии. К концу XIX века дубовые рощи сохранились только местами (лучшая — в имении Гохразене).

Развивалось искусственное разведение лесов. Особенно рационально лесное хозяйство велось в казённых лесах, занимавших площадь около 210 тыс. десятин (2294 км²).

Климат 
Климат Лифляндской губернии имел более характер континентального, чем можно бы ожидать по её положению, что объясняется тем, что Балтийское море, вдаваясь далеко на север, замерзает; кроме того, на климат очень влияли обширные болота и леса. Весенняя температура была подвержена наибольшим и резким колебаниям; вообще климат Лифляндской губернии был непостоянен и переменчив — главную причину этого в ветрах, редко доходящих до больших бурь, но дующих почти беспрерывно. В направлении ветров преобладали юго-западные. Дожди по количеству, распределению и свойству были благоприятны; ливни — редки; снежный покров обыкновенно глубокий, в прибрежной полосе и в болотистых местах и низменностях бывали частые густые туманы.

Средние температуры (°C):

 
На северо-востоке губернии на плоскогорье климат был холоднее, на островах зима — гораздо теплее (например, Церельский маяк, под 58° с. ш., январь −2,1 °C). Осадков выпадало более 500 мм в год, значительно более на юге и западе губернии, чем на севере и востоке; июль — самый дождливый месяц, но и следующие за ним три месяца были довольно дождливы. В целом, Лифляндская губерния чаще страдала от избытка, чем от недостатка дождей.

Экономика 
Источником значительных заработков населения служат судостроение, судоходство и в особенности рыболовство. Часть населения занимается тюленьим промыслом (на острове Руно и полуострове Шварбе), звероловством, птицеловством, торговлей и ремёслами.

Природные богатства 
Минеральные богатства губернии — глины, гипс, торф, болотный железняк. Близ Риги находились серные источники.

Флора Лифляндской губернии была особенно многообразна летом в окрестностях Феллина и Вендена, а также в так называемой «лифляндской Швейцарии», в том числе по берегам реки Аа. Из островов Лифляндской губернии по разнообразию флоры выделялся остров Эзель.

Дикие животные 
Вследствие осушения болот, распространения земледелия и уменьшения площади лесов количество диких животных в Лифляндской губернии заметно сокращалось, а некоторые виды совсем исчезли, как, например, кабаны. Наиболее были распространены следующие животные: медведи, волки, лоси, лисицы, куницы, хорьки, зайцы. Из местных птиц: орлы, соколы, ястребы, вороны, сороки, филины, воробьи, голуби, рябчики, куропатки, бекасы, аисты (на острове Эзель) и др.

Рыбное хозяйство 
Главный предмет рыбной ловли — салака, затем окунь, осётр; в меньшем количестве — налим и камбала. У берегов Эстляндии и близ Риги в большом количестве ловилась килька. Речные и озёрные породы: лосось, минога, сиг, снеток, корюшка, ёрш, судак, окунь и прочие. Лососи и снетки вывозились за пределы губернии.

Сельское хозяйство 
Лифляндская губерния была очень богата на зерновые культуры, из них наиболее употребительными являлись: рожь, ячмень (повсеместно), гречиха (в небольшом количестве в средней и юго-западных частях). Корнеплодные растения разводились в большом количестве, главной культурой из них был картофель.

Из волокнистых и маслянистых: лён и пенька. Первое — одно из важнейших местных растений.

Из плодовых деревьев наиболее распространены были различные сорта яблони, вишня, груша, слива. Из ягод: клубника садовая, малина, смородина. Изредка встречался хмель.

Всего в 1881—1883 годах в 974 помещичьих и 120 церковных имениях (пасторатах) насчитывалось  земли ().

Сельское хозяйство губернии достигло высокого развития. Везде было введено многопольное, плодосменное хозяйство с усиленным удобрением всякого рода и дренированием полей. Орошение производилось и с помощью артезианских колодцев, которых в Лифляндской губернии имелось более 300. Под лугами с искусственным травосеянием и пастбищами, в том числе и осушенными болотами, находилось 41,5 % всей территории губернии. Урожайность хлебов местами была выше, чем в лучших чернозёмных губерниях. В конце XIX века активно развивались фабрики и заводы, обрабатывавшие продукцию животноводства (суконные фабрики, молочные и сыроваренные заводы, кожевенные и костемольные заводы).

В 1888 году в губернии имелось  лошадей, крупного рогатого скота — , овец —  голов, свиней —  голов. Обработка полей производилась лошадьми и отчасти волами. В коневодстве использовалась местная порода — клеппер. Развивалось овцеводство и особенно свиноводство. Большую роль между побочными отраслями хозяйства играло птицеводство, меньшую — пчеловодство.

Образование 
В 1890 году из числа детей учебного возраста пользовались общепринятым обучением 86,61 %. Имелось 1959 учебных заведений с  (из них лиц мужского пола — , или 54,23 %, и лиц женского пола — , или 45,77 %). Детей, обучавшихся дома под надзором духовенства, насчитывалось . Таким образом, всего учащихся — .

На территории губернии находились Юрьевский (Дерптский) университет (2095 студентов), 16 мужских гимназий (4551 ученик) и 11 женских гимназий (2345 учениц), 48 уездных и приходских училищ (2534 мальчика и 2440 девочек), 40 приютов и сиротских домов, а также 222 училища, пансиона и школы частных лиц, городов и при молитвенных домах иностранных исповеданий.

Народные школы.
 1) при церквах: 125 православных (3930 чел. мужского пола и 1175 чел. женского пола), 140 лютеранских (4235 чел. мужского пола и 1630 чел. женского пола);
 2) волостных и сельских школ разных наименований — православных — 242 (4200 чел. мужского пола и 3245 чел. женского пола), лютеранских — 1087 (39 070 чел. мужского пола и 42 035 чел. женского пола).

Также действовали Рижская духовная семинария (145 воспитанников), Рижское духовное училище (215 воспитанников), 2 учительских семинарии (18 воспитанников), Юрьевский ветеринарный институт (290 студентов) и при нём фельдшерская школа (8 учащихся), Рижское политехническое училище (1025 учащихся), 2 рижских ремесленных училища (447 учащихся), 3 мореходных училища и класса (245 учащихся), 6 воскресных училищ (560 чел. мужского пола, 154 чел. женского пола), 3 школы для глухонемых (55 чел. мужского пола и 52 чел. женского пола), 6 еврейских училищ (496 чел. мужского пола и 317 чел. женского пола).

Газеты 
Издавались 24 газеты и периодических издания (12 — в Риге, 10 — в Юрьеве, 2 — в Пернове), в том числе несколько на эстонском и латышском языках.

Здравоохранение 
В 1890 году в Лифляндской губернии состояло 262 врача, из них 218 вольнопрактикующих и 3 женщины. Имелось 104 аптеки (сельских — 43); больницы находились во всех уездных городах (от 20 до 60 кроватей). В Риге, не считая тюремной, было две больницы на 882 кровати. При медицинском факультете Юрьевского университета существовала психиатрическая клиника, на даче Ротенберга близ Риги — лечебница для душевнобольных на 362 кровати. Богадельни были устроены в Риге (8, на 1200 лиц) и во всех уездных городах (всего призреваемых 7).

Примечания

Карты 

 Карта Лифляндии 1732 года из «Атласа Всероссийской Империи. Собрание карт И. К. Кирилова» (просмотр на сайте runivers.ru)
 Карта Лифляндской губернии (1820 г). «Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского»
 Карта Лифляндской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на сайте runivers.ru)

Ссылки 
 
 Библиотека Царское Село (книги по истории Лифляндской губернии — Памятные и Справочные книжки)
 История Прибалтики и Лифляндии
 Губерния на трёхвёрстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)

История Латвии
Эстония в Новое время
Лифляндская губерния
Остзейские губернии